In 1982 werd het 78ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 17 juli tot 5 december. Vasco da Gama werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Play-off

Tweede toernooi - Taça Rio

Totaalstand

Finaleronde

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1982